Подъём Бараташвили () — улица в Тбилиси, в районе Авлабари, идёт от Площади Бараташвили до проспекта Кетеван Цамебули.

Важная транспортная магистраль Тбилиси

История 

Устроен на месте существовавшей и ранее дороги в 1880-х годах. Первоначальное название — Цициановский (в честь инициатора строительства улицы Парсавана Цицианова). Есть версии, что наименование связано с другим Цициановым, местным землевладельцем.

В советское время реконструирован и расширен. С 1923 года носил имя русского революционера Ивана Каляева (1877—1905).

Современное название, с 1960-х годов, в честь известного грузинского поэта Николая Бараташвили (1817—1845).

Достопримечательности 

 Памятник Николаю Бараташвили (1976, скульптор В. Цибадзе)
 Церковь Нор Эчмиадзин
 К улице примыкает Парк Рике.

Литература 
 Тамаз Герсамия Старый Тбилиси. На грузинском, русском и английском языках. Тбилиси: Сабчота Сакартвело. 1984. 276 с.
 ენციკლოპედია «თბილისი». 2008

См. также 
Улица Бараташвили

Примечания

Ссылки 
Подъем Бараташвили (Цициановский подъем)

В Тбилиси на подъеме Бараташвили завершены ремонтные работы
Бараташвили